Fernández es un apellido español que hace referencia a varios artículos:

Antroponimia
 Fernández (apellido)

Localidades
 Fernández (Argentina), en la provincia de Santiago del Estero;
 Fernández (Uruguay)''', en el municipio de Mataojo, departamento de Salto;